Величково () — село,
Воскобойникский сельский совет,
Шишацкий район,
Полтавская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5325781202. Население по переписи 2001 года составляло 19 человек.

Географическое положение 
Село Величково находится на расстоянии в 2 км от села Воскобойники.
По селу протекает пересыхающий ручей с запрудой.

История 
Есть на карте 1869 года как хутор Величков

Примечания